Toksport World Rally Team je závodní tým se sídlem na Nürburgringu v Quiddelbachu v Německu. Tým připravoval automobily a účastnil se závodů v 26 šampionátech motoristického sportu po celém světě a vyhrál významné šampionáty FIA v mistrovství Evropy v rally, mistrovství světa v rally a Světovém poháru v cross country rally a také vstoupil do sérií WTCC a GT. Tým byl založen v roce 2002.

Historie

2019 
V roce 2019 jejich vůz dovezl Chrise Ingrama a Rosse Whittocka k titulům jezdce a spolujezdce mistrovství Evropy v rally . Tým skončil jen 3 body za mistrovským Saintéloc Junior Teamem .

2020 
Toksport WRT se do Mistrovství světa v rallye-2 na plný úvazek zapojil v roce 2020 s dvěma vozy Škoda Fabia R5 Evo . Za tým startovali od Švédské rally Pontus Tidemand a Patrik Barth . Dvojice skončila na stupních vítězů v každém ze šesti odjetých podniků kterých se zúčastnila, a dosáhla tří vítězství. Sezonu zakončili druzí v pořadí se 108 body. Eyvind Brynildsen se spolujezdkyní Ilkou Minorovou, se připojili k týmu v Estonsku a dvakrát skončili na stupních vítězů. Jan Kopecký a Jan Hloušek nahradili Brynildsena na závěrečné rally sezóny, Rally Monza, ve které obsadili třetí místo. Tým zakončil sezónu na coby šampion, když porazil PH-Sport o 35 bodů.  

V evropském mistrovství Toksport omezil svou účast. Tým se nepřihlásil do hlavní kategorie a místo toho nasadil jen dva Renaulty Clio RSR Rally5 v ERC-3 v posledních dvou podnicích sezóny. Ola Nore Jr. a Rachele Somaschini startovali v Maďarské rally, zatímco šampion ERC z roku 2019 Chris Ingram se vrátil do seriálu na Rally Islas Canarias a jezdil po boku Nore.

Výsledky

WRC

ERC

Reference

Externí odkazy 
 

Škoda
Rallyové týmy